Schroot (metaal): afgedankt metaal dat tot kleine snippers verwerkt (verschroot) is. 
Schroot (hout): een dunne lat hout, meestal smaller dan een plank
Schroten, een proces tijdens de productie van bier